Валерия Савиных — победительница соревнований.

Чемпионка прошлого года — Нина Братчикова — защищала свой титул и проиграла в четвертьфинале.

Посев 

  Энн Кеотавонг (Полуфинал)
  Петра Цетковская (Финал)
  Нина Братчикова (Четвертьфинал)
  Ева Бирнерова (Первый раунд)

<li>  Мэнди Минелла (Первый раунд)
<li>  Анна Кремер (Первый раунд)
<li>  Коринна Дентони (Четвертьфинал)
<li>  Катрин Вёрле (Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2011